

1 июня 
 Бергер, Ганс (68), немецкий физиолог и психиатр, один из отцов метода электроэнцефалографии, открыл альфа-ритм человеческого мозга. Покончил жизнь самоубийством.
 Уолпол, Хью (57), британский писатель. Умер от сердечного приступа.

2 июня 
 Гериг, Лу (37) — американский бейсболист, Боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига)
 Лёзенер, Людвиг Эдуард Теодор (75), немецкий ботаник

3 июня 
 Вехачек, Виктор (61) — деятель польского национального движения, участник Первой мировой войны и Силезских восстаний. Погиб в Дахау
 Курбангалиев, Мухитдин Хафизитдинович (67), татарский филолог и педагог, профессор.

4 июня 
  
 Вильгельм II (82), германский император и король Пруссии с 15 июня 1888 года по 9 ноября 1918 года. Умер из-за тромбоэмболии лёгочной артерии в Голландии.
 Уир, Джозеф (64), американский теннисист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

6 июня 
 Шевроле, Луи (62), американский автогонщик и автомобилестроитель швейцарского происхождения.
 Лехович, Владимир Андреевич (81), российский военный деятель, генерал-лейтенант. Умер в Париже.

9 июня 
 Гама Очоа, Арманду Умберту да (63) — португальский военный и политик, один из руководителей военного переворота 1926 года и член Первого триумвирата Португалии в 1926 году.
 Коричонер, Франц (50), один из основателей Коммунистической партии Австрии, убит нацистами в Освенциме
 Лерер, Иосиф Гдальевич (61), украинский и польский дирижёр и композитор.

10 июня 
 Кшивицкий, Людвик, польский учёный-энциклопедист (антрополог, социолог, экономист), один из первых пропагандистов марксизма в Польше.

11 июня 
 Голубич, Мустафа (51), югославский политический деятель, ответственный сотрудник Коминтерна. Расстрелян нацистами.

15 июня 
 Голенкин, Михаил Ильич (77), русский ботаник
 Фёрстер, Отфрид (67), немецкий невролог, один из основателей немецкой и мировой нейрохирургии. . Лечащий врач Ленина в 1922—1924 годах.

17 июня 
 Вагенар, Йохан (78), нидерландский композитор, органист и музыкальный педагог.

18 июня 
 Баэс, Сесилио (79) — временный Президент Парагвая (1905—1906)

20 июня 
 Мёнстед, Петер (81), датский художник-реалист.
 Матеусс, Константин (46),офицер латышских стрелков, полковник латвийской армии. Расстрелян органами НКВД.
 Фуллон, Александр Иванович (73), русский государственный деятель, последний Плоцкий губернатор (1914—1917)

22 июня 
 
 Бачинский, Сергей Васильевич (54), украинский педагог, публицист, политический деятель, член Украинской центральной Рады и Всероссийского учредительного собрания. Расстрелян органами НКВД.
 Гаврилюк, Александр Акимович (30), украинский писатель и публицист. Погиб при бомбёжке
 Иванов, Иван Иванович (31), советский военный лётчик, совершил первый воздушный таран в истории Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (посмертно) Погиб в бою.
 Морин, Фёдор Васильевич (23) —— лейтенант пограничных войск НКВД СССР Герой Советского Союза (посмертно) (1965); погиб в бою.
 Петров, Василий Васильевич (23) — Герой Советского Союза (посмертно), пограничник. Погиб в бою.
 Тудор, Степан Иосифович (48), украинский писатель, публицист и коммунистический деятель в Галиции, член Компартии Западной Украины. Погиб при бомбёжке.
 Усов, Виктор Михайлович (24) — пограничник,  Герой Советского Союза. Погиб в бою.

23 июня 

 Гуденко, Сергей Гаврилович — участник боёв у озера Хасан и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1938). Погиб в бою.
 Гиппиус, Карл Карлович (77), московский архитектор, мастер эклектики и модерна.
 Каллистратов, Мелетий Архипович (45), видный русский общественный, политический и религиозный деятель Латвии, депутат первых четырёх Сеймов Латвийской Республики. Расстрелян органами НКВД
 Карманов, Афанасий Георгиевич (34), советский военный лётчик, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Копец, Иван Иванович , генерал-майор авиации, Герой Советского Союза за воздушные бои в Испании (1937), командующий Военно-воздушными силами Западного Особого военного Округа в начале Великой Отечественной войны. Застрелился.
 Косякин, Сергей Иванович (34), лётчик, капитан,  участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн,Герой Советского Союза (1940). Погиб в бою.
 Озолс, Карлис (59), бывший латышский дипломат. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР.
 Попов, Борис Петрович (38), участник Великой Отечественной войны, Майор автобронетанковый войск. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Руднянский, Стефан (54), польский философ и педагог, общественный деятель. Погиб во время немецкой бомбёжки Львова.

24 июня 
 Ашофф, Людвиг (76), немецкий патологоанатом и основатель научной школы.
 Кондрусев, Семён Михайлович (44), советский военный деятель, Генерал-майор, командир 22-й механизированного корпуса. Погиб в бою
 Шабловский, Владимир Васильевич (32), один из руководителей обороны Брестской крепости, командир батальона, капитан. Расстрелян гитлеровцами в плену.

25 июня 

 Алябушев, Филипп Фёдорович (47), советский военачальник, генерал-майор (1940), в начале Великой Отечественной войны командир 87-й стрелковой дивизии, погиб в бою.
 Скиталец, Степан Гаврилович (71), русский писатель, поэт и прозаик.
 Халиппа, Иван Николаевич (70), бессарабский историк. Репрессирован, умер в советской тюрьме.
 Хацкилевич, Михаил Георгиевич (45), советский военачальник, командир 6-го механизированного корпуса. Погиб в бою
 Цирельсон, Лейб Моисеевич (81) — раввин, общественный деятель, один из крупнейших галахических авторитетов XX века. Погиб при бомбёжке в Кишинёве.

26 июня 

 Аксельрод, Зелик Моисеевич (36), еврейский поэт. Расстрелян органами НКВД.
 Балашов, Владимир Михайлович (21), советский военный летчик из экипажа Александра Маслова, Герой России (посмертно). Погиб в бою
 Бараник, Северин — блаженный Украинской грекокатолической церкви, священник, мученик. Расстрелян органами НКВД.
 Бейскбаев, Бахтурас (21), советский военный летчик из экипажа Александра Маслова Герой России (посмертно). Погиб в бою.
 Бурденюк, Анатолий Акимович (19), штурман из экипажа Николая Гастелло. Погиб в бою
 Гастелло, Николай Францевич (34), советский военный лётчик, участник 3-х войн; погиб в воздушном бою, направив свой подбитый самолёт на скопление автомашин и бензиновых цистерн немцев. Герой Советского Союза (посмертно)
 Ищак, Андрей (53), блаженный Украинской грекокатолической церкви, священник, мученик. Погиб при отступлении советских воинских частей.
 Калинин, Алексей Александрович (22), стрелок-радист из экипажа Николая Гастелло. Погиб в бою.
 Конрад, Николай (65), блаженный Украинской греко-католической церкви, мученик, священник. Убит агентами НКВД.
 Кричевцовы Константин, Минай и Елисей Георгиевичи — братья составившие семейный танковый экипаж, погибли в бою.
 Людендорф, Фридрих Вильгельм Ганс (68), немецкий астроном.
 Маслов, Александр Спиридонович (33), советский военный лётчик, которому некоторые исследователи приписывают подвиг Гастелло; Герой России (1996). погиб в бою
 Нойкирх, Карл (76), немецкий гимнаст, двукратный олимпийский чемпион 1896 г.
 Павлов, Василий Федотович (48), советский военачальник, генерал-майор (1940). В начале Великой Отечественной войны командир 23-й стрелковой дивизии. Погиб в бою.
 Прыйма, Владимир (35), блаженный Украинской греко-католической церкви, мученик, руководитель приходского церковного хора. Убит агентами НКВД
 Реутов, Григорий Васильевич — советский военный летчик из экипажа Александра Маслова Герой России (посмертно). Погиб в бою.
 Скоробогатый, Григорий Николаевич (24), лётчик-наблюдатель из экипажа Николая Гастелло. Погиб в бою.
 Хьюстон, Эндрю Джексон (87), американский политик, сенатор США от штата Техас (1941), член демократической партии

27 июня 

 Ерёмин, Борис Дмитриевич (25) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942) (посмертно). Убит в плену немецкими оккупантами.
 Пресайзен, Исаак Зилович, советский лётчик, заместитель командующего эскадрильи 128-го авиаполка. Погиб направив свой горящий самолет на большое количество вражеской техники.
 Тарасов, Дмитрий Захарович (24) — Герой Советского Союза.
 Холмс, Гарри (48), канадский профессиональный хоккеист, вратарь

28 июня 
 Иванов, Леонид Илларионович (31), Герой Советского Союза.
 Корнеев, Андрей Дмитриевич, генерал-майор.
 Максуди, Ахмедхади Низамутдинович (72), татарский языковед, педагог, исламовед-популяризатор, политический и общественный деятель
 Соскис, Давид Владимирович (75), российский революционер, журналист. Умер в Суррее.
 Франко, Пётр Иванович (51), украинский педагог, учёный. Репрессирован. Умер или погиб в заключении.
 Фролов, Александр Фёдорович, советский танкист, участник Советско-финской войны, Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1940). Погиб в бою.

29 июня 
 Венгерова, Зинаида Афанасьевна (74) — российская писательница, переводчик и литературный критик. Умерла в Нью-Йорке.
 Кижеватов, Андрей Митрофанович (33), советский офицер, один из руководителей обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Новосадский, Николай Иванович (82), российский и советский филолог-классик, доктор греческой словесности (1901), член-корреспондент Российской академии наук (1917; с 1925 года АН СССР. Умер от разрыва сердца.
 Падеревский, Игнаций Ян (80), польский пианист, композитор, государственный и общественный деятель, дипломат, премьер-министр и министр иностранных дел Польши (1919). Умер от воспаления лёгких.
 Сенкевский, Иаким (45), блаженный Украинской греко-католической церкви, священник, монах, мученик. Погиб в советской тюрьме.
 Шестаков, Андрей Васильевич (63), советский историк, специалист по аграрной истории России. Профессор (1935), д-р ист. наук (1937), член-корреспондент АН СССР (28.01.1939, история).

30 июня 

 Борисов, Владимир Борисович (38), советский военачальник, в начале Великой Отечественной войны командовал 21-м стрелковым корпусом. Погиб в бою.
 Журба, Александр Афанасьевич, советский военачальник, генерал-майор (1940), в начале Великой Отеественной войны командир 14-й стрелковой дивизии 14-й армии, начальник Приморского участка обороны Северного фронта. Погиб на фронте.
 Канторович, Лев Владимирович (30), русский советский ленинградский писатель, сценарист и театральный художник. Погиб на фронте
 Матвеичев, Василий Михайлович (28), авиационный штурман, младший лейтенант, участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою.
 Парфёнов, Дмитрий Георгиевич (21), лейтенант, штурман звена 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии Краснознамённого Балтийского Флота, член экипажа, совершившего первый в истории военной авиации двойной таран воздушной и наземной цели. Герой России (посмертно) Погиб в бою.
 Тыниссон, Александер — эстонский и российский военный деятель, генерал-майор (1918). Расстрелян органами НКВД.
 Фомин, Ефим Моисеевич (32), советский офицер, полковой комиссар, заместитель командира 84-го стрелкового полка 6-й Орловской Краснознаменной дивизии. Один из руководителей обороны Брестской крепости в июне 1941 года. Расстрелян в плену гитлеровцами как еврей
 Хохлачёв, Александр Митрофанович (23), стрелок-радист 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии Краснознамённого Балтийского Флота Герой России (посмертно). Погиб в бою.
 Ягомастас, Энзис (71), общественный и культурный литовский деятель, издатель. Казнен без суда и следствия немецкой тайной полицией (Гестапо)